In 2001 werd het 97ste Campeonato Carioca gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Rio de Janeiro. De competitie werd georganiseerd door de FERJ en werd gespeeld van 20 januari tot 27 mei. Flamengo werd de kampioen.

Voorronde
De voorronde werd gespeeld van 15 november 2000 tot 16 december 2000. De top twee kwalificeerde zich voor het seizoen 2001.

Taca Guanabara

Groep A

Groep B

Knock-outfase

Taça Rio

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Carioca
Braziliaans competitievoetbal 2001